Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, een museum in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro
Museu de Arte Moderna de Resende, een museum in de Braziliaanse stad Resende
Museu de Arte Moderna de São Paulo, een museum in de Braziliaanse stad São Paulo
MAN (label), (1970)